Právo Respekt Odbornost (PRO 2022) je česká politická strana, která byla založena 27. dubna 2022 Jindřichem Rajchlem. Strana se profiluje jako populistická. Strana není pro vystoupení ČR z EU.

Historie 
Strana byla založena Jindřichem Rajchlem, který předtím vystoupil z Trikolory. 1. místopředsedou strany je bývalý předseda pražské organizace Komunistického svazu mládeže Tomáš Nielsen.

Strana se již od svého vzniku prezentuje jako silně protivládní, kritizuje vládu Petra Fialy za asociálnost a přílišnou podporu Ukrajiny v rusko-ukrajinské válce. Jednou z hlavních agend strany je také zachování svobody slova, která je podle nich v současné době pošlapována.

V druhém kole prezidentských voleb v roce 2023 podpořila Andreje Babiše jako kandidáta, „který nepodlézá vládě“.

Strana se aktivně účastní všech demonstrací proti vládě, 11. března 2023 také organizovala v centru Prahy na Václavském náměstí demonstraci Česko proti bídě, u které došlo k incidentu, kdy chtěli demonstranti strhnout ukrajinskou vlajku na Národním muzeu a přitom se dostali do potyčky s policií.

Reference 

Politické strany v Česku
Nacionalistické strany v Česku
Euroskeptické strany
Krajně pravicové strany
Politické strany založené roku 2022